Лопаре могу да буду:

 Лопаре, град у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Општина Лопаре, општина у Републици Српској
 Лопаре Село, насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ